

Sigle 
 Federazione Ginnastica d'Italia

Codici 
 FGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Fagali'i, Apia, Samoa Occidentali